El término Philip Morris puede referirse a:

Philip / Phillip Morris 

 Grupo Altria (Altria Group), empresa antiguamente denominada Philip Morris Companies Inc.
 Philip Morris International, importante compañía tabacalera cuyo propietario es Altria Group.
 Philip Morris USA, compañía tabacalera escindida de Altria Group en 2008.
 Philip Morris (tabacalero), tabacalero británico dedicado a la importación de cigarrillos durante el siglo XIX.
 Phillip Morris, personaje ficticio del libro y la posterior adaptación cinematográfica I Love You Phillip Morris.
 Philip Richard Morris (1836-1902), pintor inglés.

Phil Morris 

 Phil Morris, actor nacido en 1959 y conocido por su papel de "Jackie Chiles" en Seinfeld.
 Phil Morris, antiguo piloto británico de motocicletas de speedway.